Mallwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Mallwitz (1919–1986), deutscher Bauforscher
 Arthur Mallwitz (1880–1968), deutscher Leichtathlet, Sportarzt und Sportfunktionär
 Heiko Mallwitz (* 1967), deutscher Fernsehmoderator, Kommentator und Autor
 Helene Mallwitz (1892–1969), deutsche Malerin
 Joana Mallwitz (* 1986), deutsche Dirigentin, Generalmusikdirektorin

Siehe auch:
 Malwitz